Кува́єв — російське прізвище.

Відомі носії 
 
 Куваєв Андрій Валерійович (. 1983) — російський парафутболіст.
 Куваєв Володимир Борисович (1918-2009) — радянський і російський ботанік.
 
 Куваєв Платон Павлович (1918-1991) — передовик радянського виробництва, Герой Соціалістичної Праці.
 Куваєв Хазрет Шабанович (. 1958) — радянський дзюдоїст.

Див. також 
 Куваєва